Bongo (Cubaanse trommel), een trommel, oorspronkelijk uit Cuba
 Bongo (Surinaamse trommel), een trommel, oorspronkelijk uit Suriname
 Bongo (antilope), een soort antilope
 Bongo (Ghana), een stadje in Noord-Ghana
 Bongo (gorilla), een gorilla uit Apenheul
 Bongo (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 een duikboot uit Star Wars; zie Voertuigen uit Star Wars

Personen 
 Omar Bongo (1935-2009), president van Gabon
 Ali Bongo (1959), president van Gabon